Gilboa pode se referir a:
Monte Gilboa
Gilboa (Ohio)

Desambiguação